een Frans eiland: Île de Sein
de gemeente op het eiland: Île-de-Sein